Фустанелла (, , ) — юбка, похожая на килт, которую носили мужчины нескольких балканских стран — Греции, Албании, Болгарии и Северной Македонии. В современную эпоху фустанелла является частью традиционных албанских и греческих национальных костюмов, а также входит в официальные униформы элитных подразделений Вооруженных сил Греции, например, Президентской гвардии эвзонов.

История 
Некоторые исследователи считают, что фустанелла происходит от римской тоги. Большинство статуй изображает римских императоров в плиссированных юбках длиной до колен. В более холодных регионах создавалось большее количество складок для обеспечения большего тепла. Фустанелла эвзона имеет 400 складок.

Византийские греки называли фустанеллу подея (), что означало «фартук». Подею носили, в частности, акриты в XII веке, в том числе Дигенис Акрит. Находки подеи относятся к периоду византийского императора Мануила I Комнина около 1180-х годов, за несколько веков до завоевания Османской империей. На византийских гончарных черепах воины показаны с оружием и носят тяжелые плиссированные фустанеллы, в том числе булавовидный плащ, одетый в цепочку. В Албании фустанелла изначально была элементом наряда южной группы албанцев — тосков. Хотя некоторые исследователи считают, что в Греции фустанелла становится традиционной именно благодаря албанцам во времена османского ига, которая началась в XV веке фустанелла была широко распространена в Греции уже в 12-м веке. Использование фустанеллы в одежде распространялось группировками албанцев среди населения Эпира в Греции в XVIII и XIX веках.

Галерея

См. также 
 Килт

Примечания

Литература 
 

Греческий национальный костюм
Культура Албании
Традиции Болгарии
Юбки